Populier (Populus):
Grauwe abeel (Populus × canescens), een populier
Witte abeel (Populus alba), een populier

Personen:
David Abeel (1804-1846), een Amerikaans missionaris van de Nederlandse Hervormde Kerk

Zie ook 
Joseph Abbeel (1786-1866), een Belgisch soldaat
Abele (doorverwijspagina)
Van den Abeele (doorverwijspagina)
Van den Abbeele (doorverwijspagina)